Imad bezeichnet

Imad oder Immad (~1000–1076), Bischof von Paderborn
Imad-Madonna, eine nach Bischof Imad benannte ottonische Skulptur

Imad ad-Din al-Isfahani (1125–1201), arabisch schreibender Chronist persischer Herkunft
Imad Hakki (* 1957), syrischer Schachspieler
Imad Karim (* 1958) deutscher Regisseur libanesischer Herkunft
Imad Khalili (* 1987), schwedischer Fußballspieler aus Dubai 
Imad Zatara (* 1984), palästinensischer Fußballspieler
Imad Moustapha (* 1952), syrischer Diplomat
Imad Najah (* 1991), marokkanischer Fußballspieler